Tarnowiec est le nom de plusieurs localités polonaises :

 Tarnowiec, gmina du powiat de Jasło, dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Tarnowiec, village du powiat de Jasło, dans la voïvodie des Basses-Carpates, chef-lieu de cette gmina
 Tarnowiec, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Tarnowiec, village de la voïvodie de Petite-Pologne
 Tarnowiec, village de la voïvodie d'Opole
 Tarnowiec, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Tarnowiec, village du powiat de Nowy Tomyśl, dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Tarnowiec, village du powiat de Złotów, dans la voïvodie de Grande-Pologne